Aphareus (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie
 Aphareus (biologie), een geslacht van vissen uit de familie van de snappers, met als soorten:
 Aphareus furca
 Aphareus rutilans